Шампионска лига 2000/01 е 9-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 46-о от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Реал Мадрид участват рекордните 72 отбора от 48 страни, като страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два. С участието на Бротно Читлук за първи път играе и представител на Босна и Херцеговина.

Финалът се играе на 23 май 2001 г. на стадион Джузепе Меаца в Милано.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 12 и 19 юли 2000 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 26 юли и 2 август 2000 г.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се играят на 7, 8, 9 и 22/23 август 2000 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2000/01.

Първа групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Втора групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 3 и 4 април 2001 г., реваншите са на 17 и 18 април 2001 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 1 и 2 май 2001 г., реваншите са на 8 и 9 май 2001 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2000/01

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2000/01

Европейска шампионска лига